Чива

У этого термина может быть несколько значений:

 Чива — населённый пункт и муниципалитет в Испании в провинции Валенсия.
 Чива — село в Армении в Вайоцдзорской области.
 Чива — автобус в Колумбии, основной вид местного общественного транспорта.
 Чива Стар Нзигу — футболист сборной Габона.